Чилакајотес има више значења:

 Чилакајотес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чилакајотес (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику